Bundestagswahlkreis 175 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Fulda (2009)
 Bundestagswahlkreis Gießen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Stadt (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Schwäbisch Gmünd – Backnang (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Karlsruhe-Stadt (1949 bis 1961)